

ТУ 
 Тактическое управление
 Танк управления
 Телеуправление
 Тепловоз узкоколейный — например ТУ2, см. Узкоколейные локомотивы советских и российских железных дорог
 Территориальное управление
 Технические условия
 Технический углерод
 Технический университет
 Техническое училище
 Трансляционный усилитель
 Транзисторные усилители
 Транспортное управление
 Транспортный участок
 Техническое управление — структурное подразделение производственного объединения

Ту 
 Ту — семейство самолётов конструкторского бюро Туполева.

Фамилия:
 Ту, Жак Огюст де (1553—1617) — французский историк и государственный деятель.
 Ту, Жак Огюст де (; 1609—1677) — французский библиофил.
 Ту, Кристоф де (; 1508—1582) — первый президент парижского парламента (суда; с 1562).
 Ту, Мейлен (род. 1978) — американская теннисистка китайского происхождения.
 Ту, Никола де (; 1528—1598) — епископ Шартра, короновавший Генриха IV (1594).
 Ту Юю (род. 1930) — китайский (КНР) фармаколог, лауреат Нобелевской премии 2015 года по медицине и физиологии.

Топонимы:
 Ту — река, правый приток Зеи, Шимановский район Амурской области.
 Ту — река в Краснодарском крае, впадающая в Ольгинскую бухту Чёрного моря.
 Ту — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Ту — коммуна во Франции, департамент Луаре.
 Ту — коммуна во Франции, департамент Шер.

Другое:
 Ту — народность в Китае.
 Ту — язык народности ту в Китае.
 Ту — бог войны в мифологии маори.
 Ту — железнодорожная станция, Шимановский район Амурской области.
 Ту — станция Забайкальской железной дороги.